Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Ireneusza Mazura:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7|1998

|-
! colspan="7" | 1999

|-
! colspan="7" | 2000

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn